Proscina är ett släkte av kräftdjur. Proscina ingår i familjen Proscinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Proscina